Le patronyme flamand Yzerbyt est un surnom d'un fier-à-bras ou batailleur (du myen néerlandais iserbitere: du nl.yzer: fer et byt:mangeur).
Des variantes syntactiques existent :
le Y- initial peut aussi être un I- : ex.  Iserbyt.
le -y- final peut aussi être un -ij-: ex.  Iserbijt, Yzerbijt.
le -y- peut se muer en -ie- : ex. Iserbiet.
le -s- peut se muer en -z- : ex. Yserbyt, Yserbijt.
le Y- initial peut se muer en U- : ex. Userbijt, Uzerbijt

 Damien Yzerbyt (1963-2014)1 est un homme politique belge.
 Georgina Iserbyt, peintre belge.

Patronyme flamand